Вити (Уити) Ихимаэра (, род. 7 февраля 1944, Гисборн, Новая Зеландия). Его мать была из народа маори, а отец имел англо-саксонское происхождение. Ихимаэра является первым писателем-маори, опубликовавшим роман.

Биографические сведения 
Параллельно с творчеством занимал высокие дипломатические посты в посольствах и консульствах Новой Зеландии в Австралии и США. Работал в этой сфере с 1973 до 1989 года.

В 1972 году вышел первый сборник рассказов Вити Ихимаэра «Поунаму, поунаму». В нём писатель раскрывал тему сохранения маорийского культурно-исторического наследия. Основной мотив большинства произведений Ихимаэры — рассказ о жизни маори в современной Новой Зеландии, о выборе между традиционным образом жизни и глобализацией. В 2002 году кинорежиссёр Ники Каро сняла фильм «Оседлавший кита» по книге Вити Ихимаэры.
В 2004 году его племянник Гэри Кристи Льюис женился на леди Давине Виндзор, став первым маори, женившимся на члене британской королевской семьи.

Избранная библиография 
Романы
 Танги (1973)
 Ванау (1974)
 Матриархат (1986)
 Ночи в садах Испании (1995)
 Пловец мечты (1997)
 Ванау II (2004)

Публикации на русском языке 
 "Новые рассказы Южных морей" (издательство «Прогресс», 1980). В сборник вошли рассказы  (в переводе И. Багрова):
 1. " Последняя игра"
 2. "За соседним забором"
 3. "Бабушка"
 4. "В поисках Изумрудного города"
 5. "Кит"
 «В поисках Изумрудного города» (издательство Терра-Книжный клуб, 2001).В сборник вошли рассказы (в переводе И. Багрова):
 «В поисках Изумрудного города»
 «Как околдовали миссис Джоунз»
 «Морской конек и риф»
 «Родословная»
 «Золотая дорога удачи»
 «Эскалатор»
 «Вдогонку»
 «Братья»
 «Я, Озимандиас…»
 «Турнир начинается»
 «Ребята с нижнего этажа»

Награды 
В 1986 году в честь Дня Рождения Королевы Ихимаэра была награжден Медалью Королевской службы за государственные услуги. В 2004 году по случаю Дня рождения королевы он был назначен почетным кавалером Новозеландского ордена за заслуги перед литературой. В 2009 году, после восстановления титульных почестей правительством Новой Зеландии, он отказался от повторного назначения в рыцари-компаньоны Новозеландского Ордена за заслуги.

Примечания

Ссылки 
 Биография  

Писатели Новой Зеландии
Маори
Выпускники Университета Виктории в Веллингтоне
Преподаватели Оклендского университета